Taurus (deutsch „Stier“) steht für:

 Bos taurus, eine Tierart, siehe Hausrind
 Taurusrind, siehe Heckrind #Taurusrind 
 Taurus, das Sternbild Stier, siehe Stier (Sternbild)
 Taurus (Fabelwesen)
 Taurus – Der Gigant von Thessalien, italienisch-französischer Film von Antonio Leonviola  (1962)
 Taurus (2001), russischer Film von Alexander Sokurow
 Taurus (2022), US-amerikanischer Film von Tim Sutton
 Taurus (Hersteller), brasilianischer Waffenhersteller
 Europäischer Kulturpreis Taurus
 Taurus Award, ein Filmpreis für Stuntszenen
 Taurus Holding, ehemalige Dachgesellschaft der Kirch-Gruppe
 Rufname der Salzburger Einsatzeinheit der österreichischen Bundespolizei, siehe Einsatzeinheit (Österreich)

Gebirge:
 Taurusgebirge in der Türkei
 das Taurische Gebirge, siehe Krimgebirge
 ein Gebirge auf dem Mond, siehe Montes Taurus
 Taurus-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika

Fahrzeuge und Geräte:
 eine militärische Luft-Boden-Rakete, siehe Taurus (Marschflugkörper)
 eine US-amerikanische Raumfahrtrakete, siehe Taurus (Rakete)
 SMS Taurus, eine Yacht der KuK Österreichischen Kriegsmarine
 ein Automodell von Ford, siehe Ford Taurus
 ein Double Block & Bleed Piping Kugelhahn (DBB Armatur)

 Taurus I und II, Markenname der ÖBB für Lokomotiven der Reihen 1016 und 1116, siehe Siemens ES64U2
 Taurus III, Markenname der ÖBB für Lokomotiven der Reihe 1216, siehe Siemens ES64U4
 ein Segelflugzeug der Firma Pipistrel, siehe Pipistrel Taurus
 HMS Taurus, mehrere Schiffe der Royal Navy
 ein Basspedal der Firma Moog, siehe Moog-Synthesizer

Taurus ist das Cognomen folgender Personen:

latinisierte Namensform:
 Sigismundus T(h)aurus, siehe Sigismund Stier (um 1500–1551), deutscher Fürstenerzieher und Hofskanzler

Siehe auch:
 Tauros